Sezon (1913/1914) był 13. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 10 drużyn. W turnieju uczestniczyły tylko zespoły z Budapesztu i okolic. Tytułu nie obroniła drużyna Ferencvárosi TC. Nowym mistrzem Węgier został zespół MTK. Tytuł króla strzelców zdobył Imre Schlosser, który w barwach Ferenczvárosi TC strzelił 21 goli.

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

1913 w Austro-Węgrzech
1913 w piłce nożnej
1914 w Austro-Węgrzech
1914 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech